Az 1924–1925-ös belga elsőosztályú bajnokság volt a huszonötödik élvonalbeli labdarúgó-bajnokság Belgiumban. A tornán 14 csapat vett részt, a győztes a címvédő Beerschot lett. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.

Végeredmény 

Jupiler League
Belga 1
Belga 1